Центральный округ (, мехоз а-мерказ) — один из семи административных округов Израиля. Включает большую часть области Шарон. Административный центр Центрального округа — Рамле, крупнейший город — Ришон-ле-Цион. Площадь — 1 293 км².

Население 

В процентном соотношении:

 Евреи — 88 %
 Арабы — 8 %
 Другие — 4 %
(Примечание: большинство из 4 % — русские, украинцы и другие народы из смешанных семей, имеющие родственные связи с евреями, а также люди смешанного происхождения, не признаваемые в качестве евреев по Закону о возвращении.)

Крупные города

Другие населённые пункты 
 Кфар-Виткин
 Мабарот
 Нордийя
 Кфар-Иона
 Эвен-Йехуда
 Тель-Монд
 Эт-Тира
 Пальмахим
 Беэр-Яаков
 Гиват-Бреннер
 Гезер
 Шаалвим
 Гедера
 Хульда
 Ревадим
 Кфар-Касем
 Бней Аиш
 Лапид (посёлок)
 Кфар-Хабад

Примечания